O condado de Robat-Karim () é um condado da província de Teerã, no Irã. Sua capital é a cidade de Robat Karim.

Referências 

Robat-Karim